

Вест-Честер — місто, штат Айова
 Вест-Честер — місто, штат Пенсільванія